Cătălina Axente – lottatrice rumena
 Ioan Axente Sever – teologo e rivoluzionario romeno
 Mircea Axente – calciatore rumeno